Das große Rennen steht für:

 Die Marx Brothers: Ein Tag beim Rennen, eine US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 1937 mit einem ihrer Alternativtitel 
 Das große Rennen – Ein abgefahrenes Abenteuer, ein irischer Kinderfilm aus dem Jahr 2009

Siehe auch:
 Das große Rennen rund um die Welt, eine US-amerikanische Abenteuerkomödie aus dem Jahr 1965
 Das große Rennen von Belleville, ein französischer Zeichentrickfilm aus dem Jahr 2003